Ла Естрибера има више значења:

 Ла Естрибера (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Естрибера (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику